Il singolare del torneo di tennis Izmir Cup 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gilles Müller che ha battuto in finale Kristian Pless 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Lu Yen-hsun (secondo turno)
 Kei Nishikori (secondo turno)
 Kristian Pless (finale)
 Gilles Müller (Campione)

 Gō Soeda (secondo turno)
 Andrej Golubev (primo turno)
 Jesse Levine (primo turno)
 Mikhail Ledovskikh (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Izmir Cup 2008